Der Name Hünikon bezeichnet
 Hünikon (Neftenbach), Ortschaft in der Gemeinde Neftenbach, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich
 Hünikon TG, Weiler in der Gemeinde Amlikon-Bissegg, Bezirk Weinfelden, Kanton Thurgau

Nicht zu verwechseln mit den im Dialekt homophonen Ortschaften namens Hüniken.